Ole-Marius Bach (ur. 7 maja 1988 w Kolvereid) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera  
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Ole-Marius Bach pojawił się 25 listopada 2006 roku w zawodach FIS Race w miejscowości Gålå, gdzie zajął 18. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W 2009 roku wystartował w biegu na 15 km stylem dowolnym oraz łączonym na 30 km podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand, ale w obu przypadkach nie ukończył rywalizacji. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten wypadł już lepiej, zdobywając złoty medal w sprincie stylem dowolnym oraz srebro w biegu łączonym na 30 km. W Pucharze Świata zadebiutował 21 listopada 2009 roku w Beitostølen, zajmując 96. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Pierwsze punkty zdobył cztery miesiące później - 13 marca 2010 roku w Oslo, gdzie zajął 24. miejsce na dystansie 50 km stylem dowolnym. W sezonie 2009/2010 punktował jeszcze kilkakrotnie, w tym zajmując 21. pozycję w Finale Pucharu Świata, i ostatecznie zajął 113. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej  
 sezon 2009/2010: 113.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Bach nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988